A Vida Privada de um Rapaz é a primeira parte da autobiografia de Edmund White. Foi publicado originalmente em língua inglesa em 1982 como A Boy's Own Story.

Citações
Acerca de um psicanalista famoso, que White visitou e que, paradoxalmente, não escutava os seus doentes, White escreve que "como um grande homem, autor de vários livros, tinha teorias a propôr e pouca necessidade de de tomar atenção às particularidades de uma qualquer vida em particular, sobretudo porque sabia antecipadamente que a vida rapidamente se encarregaria de proporcionar mais uma demonstração para as suas teorias".

Vida
vida
!Mais Teoria da História na Wiki (Wikiconcurso de edição)